Юрловский сельсовет

 Юрловский сельсовет — в Никифоровском районе Тамбовской области
 Юрловский сельсовет — в Можайском районе Московской области (до 1994)